Salvatorianen, of Societas Divini Salvatoris, een religieuze congregatie
Natriumdodecylsulfaat
Safety Data Sheet, de Engelse benaming voor een veiligheidsinformatieblad 
SDS (vrachtwagenmerk), een historisch merk van Belgische vrachtwagens
Special Direct System, de benaming voor bepaalde boorkoppen van boorhamers, vaak voor betonboren, in het originele Duits  "Steck – Dreh – Sitz"
VV SDS (Oosterend), een amateurvoetbalvereniging uit Oosterend (Littenseradeel)
VV SDS (Voorthuizen), een volleybalvereniging uit Voorthuizen

Politiek
Sozialistische Deutsche Studentenbund, een Duitse studentenbeweging
Students for a Democratic Society, een Amerikaanse studentenbeweging
Unie van Democratische Krachten, een Bulgaarse politieke partij
Sloveense Democratische Partij
Servische Democratische Partij (overzicht), verschillende politieke partijen in delen van het voormalige Joegoslavië
 Servische Democratische Partij (Bosnië en Herzegovina)
 Servische Democratische Partij (Kroatië)
 Servische Democratische Partij (Servië)
Syrische Democratische Strijdkrachten